Borgentrick ist der Familienname folgender Personen:

Borgentrick bezeichnet
 Borgentrickturm (Cord-Borgentrick-Turm), denkmalgeschützter, nach Cord Borgentrick benannter mittelalterlicher Turm als Teil der Stadtbefestigung Hannovers
 Borgentrick-Steine am Döhrener Turm in Hannover